Islands, Engels voor "eilanden", kan verwijzen naar:

 Islands (band), een Canadese indierockband
 Islands (platenlabel)
 muziekalbums:
 Islands (King Crimson)
 Islands (Mike Oldfield), een album uit 1987 van de Britse muzikant Mike Oldfield
 Islands (lied), de titelsong van dit album
 Islands (The Band)
 Islands (The Flower Kings)